Afronaso är ett släkte av insekter. Afronaso ingår i familjen Caliscelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Afronaso